Den 12. udgave af Ronde van Drenthe blev afholdt den 11. marts 2018. Det var den anden konkurrence i UCI Women's World Tour 2018. Løbet blev vundet af hollandske Amy Pieters fra Boels-Dolmans.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
Emma Norsgaard Jørgensen kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb
Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling Women
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
Trine Holmsgaard kørte for Experza-Footlogix
Julie Leth kørte for Wiggle High5

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018